czynność polegająca na udostępnieniu danego obiektu, podczas gdy wcześniej nie był dostępny (np. odsłonięcie warstwy lakieru, odsłonięcie tablicy pamiątkowej)
 miejsce, gdzie skała (ciało, warstwa geologiczna) jest dostępna z powierzchni ziemi. Naturalne odsłonięcie nazywamy wychodnią, natomiast sztuczne – odkrywką, szurfem, wkopem, wcinką itp.